

Geografia
 Gam – città del Ciad
 Gam – un villaggio della Cornovaglia, Regno Unito
 Gam - isola delle Molucche

Sigle
 Galleria d'arte moderna
 Gerakan Aceh Merdeka – Movimento per l'Aceh libero
 Gioventù ardente mariana – movimento cattolico giovanile
 Gram atomic mass – obsoleta unità di misura pari alla massa di una mole di molecole monoatomiche in grammi, equivalente all'Unità di massa atomica
 Great Aya and Miki (ギャム) – gruppo musicale giapponese

Informatica
 gam_server – un daemon di Gamin (una modifica del File Alteration Monitor, un servizio per la modifica di file e directory Unix)

Codici
 GAM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Gambell, Alaska (Stati Uniti)
 gam – codice ISO 639-3 della lingua kandawo
 GAM – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Gambia